Кемпер-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Кемпер.

История 
До 2015 года в состав кантона входа часть города Кемпер.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: в него вошли две коммуны кантона Кемпер-3, включая часть города Кемпер, и отдельные коммуны кантонов Дуарнене, Плогастель-Сен-Жермен и Шатолен.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Генга (1 828 чел.)
 Кемпер (23 850 чел., западные кварталы)
 Локронан (795 чел.)
 Плогоннек (3 178 чел.)
 Пломлен (4 191 чел.)
 Плонеи (2 471 чел.)
 Плюгюффан (4 179 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 32,9 % голосов против 22,5 % у Жана-Люка Меланшона и 15,9 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 71,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 32,7 %, Жан-Люк Меланшон – 19,6 %, Франсуа Фийон – 16,7 %, Марин Ле Пен – 11,6 %; 2 тур: Макрон – 81,1 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 35,1 %, Николя Саркози — 22,7 %, Франсуа Байру — 12,4 %; 2 тур: Олланд — 61,2 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют мэр коммуны Генга Давид Ле Гоф (David Le Goff) (Разные левые) и бывший вице-мэр города Кемпер Армель Юрюген (Armelle Huruguen) (Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер